Lutetia – planetoida o numerze katalogowym 21
 Lutetia (Lutecja) – starożytna łacińska nazwa głównego ośrodka plemienia Paryzjów (współcześnie Paryż)